Телятьево — название населённых пунктов в России:

 Телятьево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Телятьево — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Телятьево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Телятьево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.